Юго-Западный регион — административно-территориальная единица:
 Юго-Западный регион (Болгария)
 Юго-Западный регион (Камерун)
 Юго-Западный регион (Северная Македония)
 Юго-Западный регион (Эфиопия)

См. также 
 Юго-западный регион развития Румынии